Georgi steht für:

 die volkstümliche Bezeichnung für den Georgstag (23. April)
 Georgi (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Georgi (Vorname), männlicher Vorname

Siehe auch:
 Caleta Georgi
 Georgii
 Georgy